Por Charlestown pode estar à procura de:
 Charlestown (Indiana)
 Charlestown (Maryland)
 Charlestown (Massachusetts)
 Charlestown (Nova Hampshire)
 Charlestown (Rhode Island)
 Charlestown (São Cristóvão e Neves)
 Charlestown (São Vicente e Granadinas)

Desambiguações de topônimos
!Desambiguações mal formatadas